Kopu est un village dans la Péninsule de Coromandel dans l’Île du Nord de Nouvelle-Zélande.

Situation 
Il est localisé près de la cité de Thames, dans le District de Thames-Coromandel dans la région de Waikato.

Kopu est localisée le long du fleuve Waihou et est caractérisée par la présence du .

Démographie 
La zone statistique de «Totora-Kopu», a été définie par Statistiques en Nouvelle-Zélande, comme couvrant une surface de .

La population estimée du secteur de «Totora-Kopu» atteignait les  en 1996,  en 2001,  en 2006,  en 2013, et lors du recensement de 2018 en Nouvelle-Zélande les .

La densité de la population était de  en 2019.

Lors du recensement de 2018 en Nouvelle-Zélande, l’âge médian est de  28,6 ans, le revenu médian est de $29 300 avec 6,7 % de la population gagnant plus de $100.000, 14,8 % ont une licence ou un degré supérieur, et 2,5 % de la force de travail est sans  emploi .

L’ethnicité de la population est pour 84,4 % néo-zélandais d’origine européenne, 19,0 % Māori, 1,7 % des personnes viennent du Pacifique et 6,2 % sont d’’origine asiatique; 15,9 % sont nées outre-mer. 
Au point de vue religieux, la population est pour 46,4 % sans religion ,  39,4 %  est chrétien et 1,4 % bouddhiste.

Économie 

En 2018, 13,9 % de la force de travail était employée dans le secteur manufacturier, 13,2 % travaille  dans la construction, 9,0 % travaille dans le secteur de la santé, 6,3 % travaille  dans le secteur de l’hospitalité, 6,3 % travaille  dans l’éducation, 3,5 % dans le secteur des transports et  1,4 % dans les industries de production primaire.

Transports 
En 2018, parmi ceux qui se déplacent pour le travail, 75,7 % circulent en voiture, 4,9 % en cars, et 1,4 % marchent à pieds, courent ou circule en vélos.

Voir aussi  

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande	
 District de Thames-Coromandel

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Waikato
District de Thames-Coromandel